

Geografia 
 Loa  – capoluogo della Contea di Wayne (Utah) (Stati Uniti)
 Loa  – fiume del Cile
 Provincia di El Loa  – Regione di Antofagasta (Cile)

Sigle 
 Length over-all  – lunghezza fuori tutto di una imbarcazione
 Letter Of Agreement  – lettera di accordo tra enti ATS adiacenti in aviazione
 Life of Agony  – gruppo musicale hardcore statunitense
 Linear optical amplifier  – amplificatore ottico lineare
 Lines of Action  – Un gioco da tavolo inventato nel 1960 da Claude Soucie
 Library of America  – casa editrice americana
 Legends of Aria – videogioco

Codici 
 LOA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lorraine (Australia)
 loa – codice ISO 639-3 della lingua loloda

Fumetto 
 Loa  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Loa  – personaggio del fumetto western Tex

Altro 
 Loa  – spiriti del vudù
 Loa  – divinità dei troll dell'universo di Warcraft
 Loa  – sottogenere drammatico o teatrale coltivato nel Siglo de Oro spagnolo
 Loa loa  – verme parassita diffuso principalmente in Africa e in India.